L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 6 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier Mandatory. Simona Halep remporte l'épreuve en simple, Chan Yung-Jan et Martina Hingis celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Serena Williams et Venus Williams, de la Japonaise Naomi Osaka, de la Polonaise Agnieszka Radwańska, blessée au pied droit, et de la Tchèque Petra Kvitová. Elles sont respectivement remplacées par Jelena Janković, Eugenie Bouchard, Catherine Bellis, Anett Kontaveit et Viktorija Golubic.

Lauréates 
Simona Halep remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Kristina Mladenovic. Il s'agit de son  consécutif à Madrid, de son  Premier Mandatory, catégorie équivalente aux Masters 1000 du circuit masculin, et de son  sur terre battue.

En double, Chan Yung-Jan et Martina Hingis remportent leur  ensemble en battant en finale Tímea Babos et Andrea Hlaváčková. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2017 de la WTA
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2017) : le tournoi masculin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Madrid
Sport en Espagne en 2017
Tennis en mai 2017